Blackmore

Pessoas
R. D. Blackmore
Ritchie Blackmore
Susan Blackmore

Desambiguações de sobrenomes